Popillia bhutanica — вид жуков семейства .

Обладает сходством с видом , отличаясь от него строением гениталий, опушением и пунктировкой пронотума. Вид был впервые описан в 1993 году итальянским энтомологом Гвидо Сабатинелли (, Рим).

Ареал 
Эндемик Бутана. Встречается на высотах 2600—2700 метров над уровнем моря.

Биологическое описание 
Длина тела 8,8—10,0 мм, ширина — 4 мм.

Голова, переднеспинка и щиток зелёные, надкрылья коричневые с зеленоватым боковым краем, ноги и нижняя часть тела тёмно-зелёные с медным оттенком. Голова и переднеспинка с коротким и плотным опушением; щиток с рассеянными короткими волосками. Наличник почти без пунктировки; фронтальный шов посередине нечёткий.

Передние голени коренастые, двузубчатые по внешнему краю.

Примечания

Ссылки 
 Guido Sabatinelli. (1993). Studi morfologici i e sistematici sul genere Popillia: Le specie Indo-Himalayane con disco del pronoto pubescente (Coleoptera, Scarabaeoidea, Rutelidae). — Fragm. Entomol., Roma, 24 (2): 201—214 (1993)
 Catalogue of Palaearctic Coleoptera — Volume 3, 2006

Хлебные жуки и хрущики
Животные, описанные в 1993 году
Насекомые Азии
Эндемики Бутана